

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Amc“ beginnt.

Amc 



Amca 
 Amcazade Hüseyin Pascha (1644–1702), osmanischer Großwesir

Amco 
 Amcotts Moor Woman, Moorleiche